Mikadse (; englische Transkription Mikadze) ist ein georgischer Familienname. Er ist der Name folgender Personen:

 Georgi Gennadjewitsch Mikadse (* 1983), russischer Fußballspieler
 Giorgi Mikadze (* 1989), georgischer Pianist und Komponist
 Lewan Mikadse (* 1973), georgischer Fußballspieler
 Miranda Mikadse (* 1989), georgische Schachspielerin
 Tatia Mikadse (* 1988), georgische Tennisspielerin